Název Minkovice má více sídel:
 Minkovice (Šimonovice), část obce Šimonovice v okrese Liberec
 Minkovice (Višňová), část obce Višňová v okrese Liberec

jiný význam
 věznice Minkovice